Chris Ellis (muziekproducent), een Britse jazzzanger en muziekproducent (1928-2019)
 Chris Ellis (acteur), een Amerikaanse acteur, geboren in 1956
 Chris Ellis (scriptschrijver), een Britse docent en bedenker van Beestenboerderij